Vogell ist der Familienname folgender Personen:

 Casper Vogell (* um 1600; † 1663), Baumeister aus Thüringen
 Christian Adolf Vogell (* 1806; † 1865), deutscher Landbaumeister

Siehe auch:
 Vogel